Авен () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй, кантон Лёмбр.

География 
Расположена в 24 км по автодорогам к юго-западу от Лёмбра, в 17,5 км по автодорогам к северо-востоку от города Монтрёй и в 69 км по автодорогам к северо-западу от Арраса.
Граничит с коммунами Эрли, Маненгем, Викенгем и Эрньи.

История 
В начале средневековья семейство, владевшее Авеном, конкурировало по количеству земель с графством Эно.
Они были могущественными лордами и, по большей части, противниками графов Эно.
Первым владельцем являлся Уэрик Бородатый, умерший около 1075 года.

С 1433 года Авен вместе с графством Эно вошел в состав герцогства Бургундии и был феодом князей Чимая.
В 1477 году, после смерти бургундского герцога Карла Смелого, он был взят и разграблен армией Людовика XI, который бросил вызов его дочери герцогине Марии Бургундской.
Тем не менее, в Аррасском договоре было написано, что Авен якобы разрушен вдовцом герцогини Марии, императором Максимилианом.

В 1556 году Филипп II, король Испании и правитель Нидерландов, убежденный в стратегической важности Авена, решил купить его у князей Чимая.
Во время франко-испанских войн XVII века Авен сильно пострадал, но не был взят. После поражения испанцев в 1659 году он отошел Франции, затем был укреплен Вобаном.

Упоминается в справочнике 1763 года как церковный приход в области Булонне, относящийся к диоцезу Булонь, с 28 домами.
В 1793 году коммуна входила в состав кантона Нёкелье района Булонь департамента Па-де-Кале.
С 1801 по 2015 годы входила в состав кантона Юкелье округа Монтрёй.

Авен был взят русскими войсками в 1814 году, а в 1815 году почти разрушен взрывом пороховой бочки, однако восстановлен менее чем через год.

Достопримечательности 

 Церковь Святого Мартина.

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 11,5 % (в 2010 году — 0,0 %). Из 30 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 21 работающий, 3 безработных, 2 учащихся, 2 пенсионера и 2 других неактивных.
Из 21 работающего 10 работали в своей коммуне, 11 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 4):

 сельское хозяйство — 75,0 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 0,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 0,0 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 0,0 %
 государственные и муниципальные службы — 25,0 %

Политика 
Пост мэра с 1989 года занимает Жюи Ранду (Guy Randoux). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2014 году они были выбраны в первом туре безальтернативно.

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 48 человек (22 мужчины и 26 женщин), учтено 49 человек (23 мужчины и 26 женщин), 51,3 % из 37 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 21 частный дом, из них 3 являются вторыми домами. Из 18 первых домов 14 находятся в собственности, 3 арендуются, 1 находится в свободном владении.
Половина из них построена до Первой мировой войны.

Из 19 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 36,8 %, 2 и более автомобиля — 57,9 %.

Из 37 закончивших обучение 35,1 % окончили коллеж или менее, 16,2 % имели среднее профессиональное образование, 24,3 % окончили лицей и 24,3 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале